Antonio Pucci – włoski kardynał, biskup Pistoi.
 Antonio Pucci – włoski poeta, krzykacz miejski.
 Antonio Pucci – włoski polityk, gonfaloniere